Cap Corse steht für   
 Cap Corse, Halbinsel in Korsika
 Kanton Cap Corse, französische Verwaltungseinheit in Korsika
 Muscat du Cap Corse, Weinbaugebiet auf Korsika
 Communauté de communes du Cap Corse, Gemeindeverband in Korsika